7 Seconds jelentései:

 7 Seconds, amerikai hardcore punk együttes
 7 Seconds, Youssou N’Dour és Neneh Cherry közös dala, 1994
 7 Seconds, 2005-ös film Wesley Snipes főszereplésével